Grootmeesterspaleis (Rhodos), een paleis in de stad Rhodos op het gelijknamige eiland
 Grootmeesterspaleis (Valletta), een paleis in 1571 gebouwd in de Maltese hoofdstad Valletta